O Club Deportivo Oro é um clube de futebol com sede em Guadalajara, Jalisco México. Foi campeão nacional mexicano em 1962-1963.

História 
O clube foi fundado em 1923.

Ligações externas 
 Camp Mexicanos  

Clubes de futebol do México
Clubes de futebol fundados em 1923